Miejscowości w USA:
 Wood Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Wood Lake – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cherry
Gminy w USA:
 Wood Lake (ang. Wood Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Wood Lake (ang. Wood Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson